Турнир «Trophée Eric Bompard 2010» — шестой этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2010—2011. Прошёл в Париже с 26 по 28 ноября 2010 года. Организаторами турнира являются Французская федерация ледовых видов спорта совместно с ИСУ.

Соревнования прошли в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Расписание 
(UTC+4)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 
 Официальный сайт турнира,

2010 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Париже
Фигурное катание в сезоне 2010/2011